

Кедровий — місто, Кедровий міський округ, Томська область
 Кедровий — селище, Тайгинський міський округ, Кемеровська область
 Кедровий — селище, Ханти-Мансійський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область